SMS Moltke kan avse:

*